A Praia de Jiribatuba fica em Vera Cruz (Bahia), próxima à Ponte do Funil. Destacam-se em Jiribatuba a Igreja de Santo Amaro de Catu, importante edificação religiosa do século XVIII e a sede da Sociedade Filarmônica Lira Santamarense, única instituição desta natureza na Ilha, que, com recursos provenientes da população local, mantém na sua sede uma escola de música e uma pequena biblioteca.

Comércio, turismo, pesca e mariscaria são as principais atividades geradoras de renda na região. O comércio, de pequeno porte, concentra-se especialmente ao longo da via principal de acesso e nas proximidades da Praça Gomes Machado. Próximo à ponta do cais encontra-se um modesto estaleiro, ponto de encontro para pescadores onde são guardadas e reparadas suas redes e canoas.

Jiribatuba